Алексей Бо́бринский — имя нескольких представителей графского рода Бобринских.
 Бобринский, Алексей Александрович (1852—1927) — русский археолог, государственный и общественный деятель России.
 Бобринский, Алексей Алексеевич (1800—1868) — внук Екатерины II, с 1833 служил в министерстве финансов, камер-юнкер.
 Бобринский, Алексей Алексеевич (1861—1938) — русский этнограф, этнолог и археолог.
 Бобринский, Алексей Васильевич (1831—1888) — московский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.
 Бобринский, Алексей Григорьевич (1762—1813) — граф Российской империи, внебрачный сын императрицы Екатерины II и Григория Орлова.
 Бобринский, Алексей Павлович (1826—1894) — министр путей сообщения Российской империи.